Будкевич — фамилия.

Известные носители 
 Будкевич, Борис Петрович (1923—1993) — советский музыкант, художник, руководитель нескольких вокально-инструментальных ансамблей. 
 Будкевич, Владимир Владимирович (род. 1947) — фаготист, профессор Белорусской академии музыки, заслуженный артист Белорусской ССР (1980).
 Будкевич, Иван Андрианович (1840—1914) — русский военный деятель, генерал-лейтенант артиллерии.
 Будкевич, Иосиф-Казимир Константинович (1841—1895) — украинский живописец, рисовальщик и педагог.
 Будкевич, Константин Ромуальд (1867—1923) — священник Римско-католической церкви, прелат Его Святейшества, репрессирован.
 Будкевич, Инга Николаевна (род. 1936) — советская и российская актриса театра и кино.

См. также 
 Буткевич
 Будкин